

Сангер — місто, штат Каліфорнія
 Сангер — місто, штат Техас